Meiningen peut désigner :
 en Allemagne :
 Meiningen, une ville du sud de la Thuringe ;
 en Autriche :
 Meiningen, une commune du Vorarlberg.